Сан Хозе има више значења:
 Сан Хозе
 Сан Хозе (Аризона)
 Сан Хозе (округ Рио Ариба, Нови Мексико)
 Сан Хозе (Илиноис)
 Сан Хозе (Калифорнија)